(1798-1841), historien
 Ernest Münch (en allemand Ernst Münch) (1859-1928), un organiste alsacien
  (1876-1946), botaniste allemand dont l’abréviation botanique standard est Münch
  (1952-), historien